Mortelbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Mortelbach (Flöha), rechter Zufluss des Flöha in Sachsen
 Mortelbach (Triebes), linker Zufluss der Triebes in Thüringen
 Mortelbach (Zschopau), rechter Zufluss der Zschopau in Sachsen

Siehe auch:
 Mottelbach